Горбачевський — українське прізвище.

 Горбачевський Антін (1856 — 1944) — український громадський і політичний діяч у Галичині, член Національної Ради ЗУНР.
 Горбачевський Іван Іванович (1800 — 1869) — декабрист, підпоручик 8-ї артилерійської бригади.
 Горбачевський Іван Якович (1854 — 1942) — український хімік, біохімік, гігієніст та епідеміолог. Академік АН УРСР.
 Горбачевський Іван — священик УГКЦ, доктор теології, релігійний діяч.
 Горбачевський Лонгин Софронович — доктор наук, старшина УГА, в'язень більшовицьких тюрем, діяч наукових, громадських організацій українців Канади.
 Горбачевський Олександр Іванович (1918 — 1989)  — військовий льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Горбачевський Олександр Любомирович — матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Горбачевський Сергій Олександрович (1978)  — український банкір, співвласник DV-банку.

Примітки 

Українські прізвища